Ракка — фамилия и топоним.
 Ракка — город на севере Сирии в одноимённой провинции.
 Ракка — провинция (мухафаза) в Сирии.
 Ракка — историческая провинция (эялет) в Османской империи.
 Ракка — река в России.
 Ракка, Мауро (1912—1977) — итальянский фехтовальщик-саблист, чемпион мира, призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Рака (значения)